Mulligan peut faire référence à :

Patronyme 
 Andy Mulligan, joueur de rugby à XV Irlandais ;
 Carey Mulligan,  actrice  britannique ;
 David Mulligan, footballeur international néo-zélandais ;
 Gerry Mulligan, musicien de jazz américain ;
 Kevin Mulligan, philosophe britannique et irlandais de tradition analytique ;
 Martin Mulligan, joueur australien de tennis ;
 Mary Ewing-Mulligan, autrice américaine, éducatrice œnologique et maîtresse de vin ;
 Paddy Mulligan, joueur et entraîneur de football  Irlandais ;
 Richard Mulligan, acteur américain ; 
 Robert Mulligan, réalisateur américain ;
 Terry David Mulligan, acteur canadien.

Fiction

Œuvre de fiction 
 Mulligan, bande dessinée de Berck et Raymond Macherot.

Personnages d'œuvres de fiction 
 Erasmus Mulligan, personnage principal de l'album Western Circus de la série de bande dessinée Lucky Luke ;
 , personnage du roman Ulysses
 Jerry Mulligan, personnage principal d’Un Américain à Paris joué par Gene Kelly ;
 Jock Mulligan, personnage de S.O.S. Fantômes le Jeu Vidéo ;
 Patrick "Pat" Mulligan, véritable identité de Toxin, personnage de Marvel Comics, allié de Spider-Man ;
 Woodrow Mulligan, personnage de l'épisode Il était une fois de la série télévisée La Quatrième Dimension.

Patronyme irlandais